

Населені пункти та їхні частини
 Змислівка (Змислувка) — село в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Змислувка — село в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Змислувка — частина села Подобін у гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Змислувка — частина села Буди Ланьцутські (Буди-Ланьцуцькі) в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки